Cadieux ist der Familienname folgender Personen:

 Ahren Cadieux, kanadischer Beachvolleyballspieler
 Anne-Marie Cadieux, kanadische Schauspielerin
 Geneviève Cadieux (* 1955), kanadische Fotografin
 Jan Cadieux (* 1980), schweizerisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Jason Cadieux, kanadischer Schauspieler
 Jean A. Cadieux, Membre de l’Ordre du Canada
 Léo Cadieux, Officier de l’Ordre du Canada
 Marcel Cadieux (1915–1981), Compagnon de l’Ordre du Canada
 Paul-André Cadieux (* 1947), schweizerisch-kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Pierre Cadieux (* 1948), kanadischer Politiker
 Raymond Cadieux (* 1941), kanadischer Eishockeyspieler 
 Steve Cadieux (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Vincent Cadieux OMI (* 1940), Bischof von Moosonee und Hearst

Cadieux ist der Name folgender geographischer Objekte:
 L’Île-Cadieux, Stadt in Vaudreuil-Soulanges, Québec, Kanada